Kussineq bezeichnet:
 Kussineq (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kussineq (Fluss, Kangerlussuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kussineq (Fluss, Tasiusap Imaa), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland